Юнацька ліга УЄФА 2013—14 — перший сезон клубного футбольного турніру, організований УЄФА для гравців у віці 19 років і молодше.

Географія турніру 
У груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА 2013—14 представлені національні ліги наступних країн: 
 Німеччина, Іспанія та Англія — по 4 команди, 
 Італія — 3, 
 Португалія, Росія і Франція — по 2, 
 Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Нідерланди, Румунія, Туреччина, Україна, Чехія, Швейцарія, Шотландія — 1.

Групи

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф 
У плей-оф переможець визначається за підсумками одного матчу, в разі нічиєї серія пенальті йде відразу по закінченні основного часу.

1/8 фіналу 
 Переможці груп грають проти команд, які посіли другі місця
 Переможці груп грають вдома
 Представники однієї асоціації не можуть зустрітися на цій стадії
 Представники однієї групи не можуть зустрітися на цій стадії

1/4 фіналу 
 Сліпий жереб
 Домашня команда визначається жеребом

1/2 фіналу

Фінал 
Фінальний матч відбувся в спортивному центрі Коловрей в Ньйоні (Швейцарія).

Кращі бомбардири

См. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2013—2014
 УЄФА

Примітки

Корисні посилання 
 1/4 финала. ПСЖ — «Реал» 0:1.  Грустное шоу Комана 
 1/4 финала. «Челси» — «Шальке» 1:3.  Непобедимых команд не бывает 
 1/4 финала. «Барселона» — «Арсенал» 4:2.  Хави аплодирует великолепному Траоре 
 1/4 финала. «Манчестер Сити» — «Бенфика»1:2.  Внезапный взлет орлов 
 1/2 финала. «Реал» — «Бенфика» 0:4.  Суицид по-мадридски или Орлята взлетели в финал 
 1/2 финала. «Шальке» — «Барселона» 0:1.  Неудержимый Эль-Хаддади 

2013
2013 у футболі
2014 у футболі
2013 у Європі
2014 у Європі